Sergej Viktorovič Bautin (), ruski hokejist, * 11. marec 1967, Rahačov, Sovjetska zveza, † 31. december 2022.

Bautin je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klube Dinamo Moskva, Ak Bars Kazan, Metallurg Magnitogorsk in Krila Sovjetov, v svoji karieri je sicer igral za večje število klubov, tudi v ligi NHL za klube Winnipeg Jets, Detroit Red Wings in San Jose Sharks. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, za rusko reprezentanco pa treh svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 33
| 2
| 0
| 2
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 32
| 1
| 2
| 3
|
| 88
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 92/93
|
| 71
| 5
| 18
| 23
| -2
| 96
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 93/94
|
| 59
| 0
| 7
| 7
| -13
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 93/94
|
| 9
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 94/95
|
| 32
| 0
| 10
| 10
|
| 57
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 95/96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 95/96
|
| 60
| 0
| 14
| 14
|
| 113
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 0
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 36
| 1
| 0
| 1
|
| 113
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 31
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| +5
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 43
| 3
| 5
| 8
| +9
| 52
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| +1
| 4
|-
| Ak Bars Kazan
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 25
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 98/99
|
| 41
| 0
| 5
| 5
|
| 76
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 18
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 99/00
|
| 50
| 4
| 7
| 11
| -4
| 105
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga - Abstiegsrunde
| 99/00
|
| 11
| 1
| 4
| 5
| +9
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Evropska liga
| 99/00
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 29
|-
| New Odži Sejši
| Japonska liga
| 01/02
|
| 37
| 1
| 12
| 13
|
|
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 25
| 0
| 3
| 3
| -5
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska 2. liga
| 03/04
|
| 42
| 1
| 5
| 6
| +2
| 22
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 634
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 106
| bgcolor="#7FFF00" | 127
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 1012
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 119
|}

Sklici

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Nürnberg Ice Tigers
Hokejisti New Odži Sejši Tomakomaj
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti Krila Sovjetov
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih